De Weyborch is een verdwenen kasteel in de Nederlandse plaats Venlo.

Oorsprong 
De Weyborch lag in het zuidoostelijke kwadrant Kloosterkwartier en bestond volgens Henri Uyttenbroeck sinds 1388. Het kasteel was tegen de zuidoostelijke vestingwal gebouwd als extra versteviging van deze vestingwerken. In die tijd betrof het een omvangrijk complex, dat zich aan zuidzijde uitstrekte van de Kwaktoren tot aan de Vleesstraat, en aan oostelijke zijde van de Kwaktoren tot aan de Floddergats.

Opdeling

Mariaweide 
In 1416 wordt in het oostelijke deel van het complex het Dominicanenklooster Mariaweide gesticht, op dat moment nog een Augustinessenklooster. Aan het einde van de 15e eeuw wordt aan noordelijke zijde een kapel toegevoegd, die tegenwoordig dienstdoet als cultuurpodium. In 1798 worden de kloosterlingen, evenals hun buren een jaar eerder in Trans-Cedron, gedwongen te vertrekken. In 1944 resulteert een van de vele bombardementen op de stad in totale verwoesting van het complex. In 1960 wordt vervolgens door de Dominicanen een nieuw klooster gebouwd, dat in 2005 wordt verlaten en er een Toon Hermanshuis wordt gevestigd.

Trans-Cedron 
In 1497 wordt in het zuidelijke deel van het complex het klooster Trans-Cedron gerealiseerd, dat haaks op de Nieuwstraat ligt. Dit klooster heeft veel te lijden: in 1747 woedt er een flinke brand, in 1797 worden de kloosterlingen door de Fransen verbannen waarna het als pakhuis wordt gebruikt, in 1830 wordt het complex vervallen verklaard, in 1866 woedt eveneens een allesverwoestende brand en uiteindelijk leidt een bombardement in 1944 tot totale verwoesting van het klooster.

Kasteel in Venlo
Verdwenen kasteel in Nederland